Sagua puede referirse a:

Sagua la Grande, un municipio cubano de la provincia de Villa Clara.
Sagua de Tánamo, un municipio cubano de la provincia de Holguín.